Arnaldo Pinto (1955. március 31.–) brazil nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Teljes neve: Pinto Filho Arnaldo de Menezes. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1990-ben lett az I. Liga partbírója. A nemzeti játékvezetéstől 2000-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Brazil labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2000-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Három csoporttalálkozón, valamint az egyik nyolcaddöntőn tevékenykedett partbíróként. Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Asszisztensi mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 
 
 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek